Пантелеймо́н — мужское русское личное имя греческого происхождения; восходит к , от  («пантелейя») — «совершенство», «высшая ступень»; в древнегреческой мифологии  — эпитет Зевса. Другая версия связывает имя с  (род. п. ) — «все-» и  — «милосердный», «милостивый».

Церковнославянская форма имени — Пантелеи́мон. До середины XVII века в святцах использовались также формы Панталеон, Пантолеон. Народные формы имени — Пантелеон, Пантелей, Пантелемон, Пентелей, Пантелимон; краткие разговорные — Панько, Пенько, Петеля, Пантей и другие.

В христианском именослове имя Пантелеймон соотносится прежде всего с великомучеником Пантелеимоном (†305), традиционно считающимся покровителем воинов и в то же время почитаемый как целитель; в католической традиции Пантелеимон — святой патрон врачей.

Именины 
Православные именины (даты даны по григорианскому календарю):
 22 января, 9 августа, 27 ноября, 29 ноября

Примечания 

Русские мужские имена
Имена от эпиклес